Lupin, l'incorreggibile Lupin è il titolo con cui la Mediaset ha trasmesso dal 1987 al 2004 le prime tre serie televisive di Lupin III. Nel 2004 sono stati ripristinati
i titoli "storici", ovvero:
Le avventure di Lupin III
Le nuove avventure di Lupin III
Lupin, l'incorreggibile Lupin

Altro
Lupin, l'incorreggibile Lupin – sigla del cartone animato